Блэр Себастиан Турготт (; ) — ямайский и английский футболист, нападающий шведского «Хеккена» и национальной сборной Ямайки.

Клубная карьера 
Является воспитанником «Вест Хэм Юнайтед», в академию которого попал в восемь лет. Выступал за юношеские и молодёжные команды клуба. В ноябре 2011 года на правах аренды перешёл в «Брэдфорд Сити», выступающий в Лиге 2. В начале 2013 года вместе с клубом дошёл до финала Кубка Футбольной лиги. В решающем матче против «Суонси» Турготт остался в запасе, а его команда уступила с разгромным счётом 0:5. Затем на правах аренды выступал за «Колчестер Юнайтед». 5 января 2014 года провёл единственную игру за «Вест Хэм». В кубковом поединке с «Ноттингем Форест», появившись на поле в середине второго тайма вместо Стюарта Даунинга. Затем также на правах аренды играл за «Ротерем Юнайтед» и «Дагенем энд Редбридж». После окончания контракта с «Вест Хэм Юнайтед» перешёл в «Ковентри Сити». Затем на протяжении пяти лет выступал за ряд клубов национальной и второй лиги: «Лейтон Ориент», «Бромли», «Стивенидж» и «Мейдстон Юнайтед».

9 июля 2019 года перешёл в шведский «Эстерсунд», подписав с клубом контракт, рассчитанный на три года. 10 августа дебютировал в его составе в чемпионате Швеции в матче с «Сундсваллем», появившись на поле после перерыва вместо Рональда Мукииби. 25 августа в игре с АИК забил свой первый гол за шведский клуб. В начале 2022 года покинул шведский клуб и подписал соглашение с клубом «Эмирейтс» из ОАЭ. 31 марта того же года расторг контракт с эмиратской командой.

5 мая 2022 года в качестве свободного агента перешёл в «Хеккен», подписав двухлетний контракт. Через десять дней в игре очередного тура с «Кальмаром» дебютировал за клуб в чемпионате страны, выйдя на замену на 74-й минуте.

Карьера в сборной 
Выступал за юношеские сборные Англии различных возрастов. В июне 2011 года в составе сборной до 17 лет принимал участие в юношеском чемпионате мира в Мексике. В матче группового этапа с Канадой Турготт забил гол.

В мае 2021 года впервые был вызван в национальную сборную Ямайки на июньские товарищеские матчи с Японией и Сербией. В поединке с сербами, состоявшемся 7 июня, дебютировал за сборную, выйдя в стартовом составе и отыграв полтора тайма.

Достижения 
Брэдфорд Сити:
 Финалист Кубка Футбольной лиги: 2012/13

Клубная статистика

Статистика в сборной 

Итого:6 матчей и 0 гол; 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хеккена»

Футболисты Англии
Футболисты Ямайки
Игроки сборной Ямайки по футболу
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Бромли»
Игроки ФК «Стивенидж»
Игроки ФК «Борэм Вуд»
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»
Игроки ФК «Эстерсунд»
Игроки ФК «Хеккен»